Клод Виже, имя при рождении Клод Андре Стросс (, 3 января 1921, Бишвилье, Нижний Рейн — 2 октября 2020) — французский поэт, эссеист, переводчик. Писал на французском и эльзасском языках.

Биография 
Из семьи евреев-ашкенази, несколько веков жившей в Эльзасе (как Виже напишет позднее, «я — эльзасский еврей, а значит — вдвойне еврей и вдвойне эльзасец»). В доме говорили на еврейско-эльзасском наречии. В 1937 поступил в Страсбургский университет. Учебу прервала война, семья переселилась в Тулузу. В 1940—1942 Клод участвовал в еврейском Сопротивлении, входил в подпольную группу Бней-Давид. Начав печататься, взял псевдоним (от французского Vie, j’ai — я жив). В обстановке усилившегося антисемитизма и прямых полицейских гонений в 1943 вместе с матерью перебрался через Португалию в США. Служил официантом, брался за любую работу. В 1947 защитил диссертацию по литературе в университете штата Огайо, женился. Преподавал литературу в различных университетах США. Первая книга стихов вышла в 1950. В 1959 вернулся во Францию, поселился в Париже. При поддержке Гершома Шолема в 1960 переехал в Израиль. Жил там до 2000, до 1983 преподавал литературу в Иерусалимском университете. В 2001 вернулся во Францию. Возглавлял жюри Европейской литературной премии.

Творчество 
Автор метафизической лирики, эссе о наследии иудаизма, духовных исканиях литературы XX в. Переводчик Рильке, Т. С. Элиота, И.Голля и др.

Произведения 

 Forme du poème: Étude sur la poétique, эссе о поэзии (1949, издано в США)
 La Lutte avec l’ange (1950)
 Aurore souterraine (1952)
 La Corne du Grand Pardon (1954)
 L'été indien (1957)
 Les Artistes de la faim, эссе о литературе (1960)
 Le poème du retour (1962)
 Révolte et louanges, эссе о литературе (1962)
 Les Moissons de Canaan, стихи и рассказы (1967)
 La Lune d’hiver, автобиографическая проза (1970)
 Le Soleil sous la mer: dix chants pour presque vivre (1972)
 L’Art et le démonique, эссе о литературе (1978)
 L’Extase et l’errance, о поэзии и прозе в Библии (1982)
 Les Orties noires (1984, поэма)
 Une voix dans le défilé, записки об Израиле (1985)
 La Manne et la rosée, о Торе (1986)
 Le Feu d’une nuit d’hiver (1988)
 Apprendre la nuit (1991)
 Dans le silence de l’Aleph, эссе (1992)
 Un panier de houblon, автобиография (1994—1995, 2 тт.)
 La maison des vivants, автобиографическая проза (1996)
 Aux portes du labyrinthe (1996)
 Le grenier magique, автобиографическая проза (1998)
 Le passage du vivant, стихи и эссе (2001)
 Danser vers l’abîme ou La spirale de l’extase, стихи и эссе (2004)
 La nostalgie du père: nouveaux essais, entretiens et poèmes, 2000—2007 (2007)
 Mon heure sur la terre, собрание стихотворений (2008)
 Mélancolie solaire: nouveaux essais, cahiers, entretiens inédits, poèmes (2006—2008), стихи и эссе (2008)
 Les sentiers de velours sous les pas de la nuit (2010)
 L’homme naît grâce au cri: poèmes choisis (1950—2012) (2013)

Признание 
Книги Виже переведены на английский и немецкий языки. Премия Фемина за литературную критику (1979), Большая поэтическая премия Сообщества писателей Франции (1987), премия Еврейского французского фонда (1994), Большая поэтическая премия Французской Академии (1996), премия Общества иудео-христианской дружбы Франции (2006), другие французские, немецкие и международные награды. Виже — член Академии Малларме.

В 2000 Культурный центр Клода Виже открыт в его родном городе.

Примечания

Литература 
 Lartichaux J.Y. Claude Vigée. Paris: Seghers, 1978
 La terre et le souffle: Actes du colloque/ Sous la dir. de Michèle Finck, Hélène Péras. Paris: Albin Michel, 1992
 Finck A. Claude Vigée: un témoignage alsacien. Strasbourg: Nuée bleue, 2001
 L’oeil témoin de la parole: Rencontre autour de Claude Vigée/ David Mendelson, Colette Leinman, eds. Paris: Parole et Silence, 2001
 Mounic A. La poésie de Claude Vigée, Danse vers l’abîme et Connaissance par joui-dire. Paris: l’Harmattan, 2005
 Pillau H. u.a. Unverhoffte Poesie, Poetik des Unverhofften: Studien zur Dichtung von Claude Vigée. Hamburg: Lit, 2007

Ссылки 
 Биография, библиография, фото
 
 На сайте Иудаизм в Эльзасе

Писатели Франции
Поэты Франции
Французские поэты XX века
Переводчики Франции
Эссеисты Франции
Эссеисты по алфавиту
Литераторы, известные под псевдонимами
Многоязычные писатели
Члены Немецкой академии языка и поэзии
Члены Баварской академии изящных искусств
Преподаватели колледжа Уэллсли